Диоцез ( от  — управление)
 Диоцез — городская и административная единица в Римской империи.
 Диоцез — церковно-административная территориальная единица в некоторых церквях.